Themel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Themel (Themelius; 1709–1755), deutscher Arzt
 Karl Themel (1890–1973), deutscher Theologe und evangelischer Pfarrer